Nasenbach ist ein Gewässername:

 Nasenbach (Brixentaler Ache), Zufluss der Brixentaler Ache, Tirol
 Nasenbach (Gottleuba), linker Zufluss der Gottleuba bei der Ortswüstung Klein-Liebenau, Gemeinde Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen. Wird von der Nasenbachtalbrücke überspannt
 Nasenbach (Inn, Soyen), linker Zufluss des Inns bei Königswart, Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Nasenbach (Inn, Langkampfen), linker Zufluss des Inns bei Niederbreitenbach, Gemeinde Langkampfen, Bezirk Kufstein, Tirol

Siehe auch:

 Nesenbach